Владимир Алексеевич Бородаев:
 Бородаев, Владимир Алексеевич (1932—2008) — токарь, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Бородаев, Владимир Алексеевич (род. 1949) — доктор исторических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, специалист по истории Кубы.